Los Berrendos är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Rodeo och delstaten Durango, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Los Berrendos ligger  meter över havet.

Terrängen runt Los Berrendos är huvudsakligen kuperad. Los Berrendos ligger uppe på en höjd. Runt Los Berrendos är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Rodeo,  km väster om Los Berrendos. Omgivningarna runt Los Berrendos är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Durango (delstat)